Lista nagród Saturn w kategorii najlepszy drugoplanowy aktor telewizyjny:

Aktor telewizyjny drugoplanowy
Saturn